Die B Grupa 1984/85 war die 36. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 12. August 1984 und endete am 15. Juni 1985.

Modus 
In der eingleisigen Liga spielten 22 Mannschaften an 42 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinanden. Der Meister und Vizemeister stiegen in die A Grupa auf, während die letzten vier Teams in die W Grupa abstiegen.

Für ein 0:0 gab es keine Punkte.

Vereine

Abschlusstabelle 
Keine Punkte beim 0:0.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1984 85
Fußballsaison 1984/85